

Cinema e televisione 
 Pierino e il lupo (Peter and the Wolf) – cortometraggio animato del 1946 della Disney diretto da Clyde Geromini
 Pierino e il lupo (Peter and the Wolf) – mediometraggio in tecnica mista del 1995 diretto da Chuck Jones
 Pierino & il lupo (Peter & the Wolf) – cortometraggio animato del 2006 diretto da Suzie Templeton

Musica 
 Peter and the Wolf – album di David Bowie con la Philadelphia Orchestra del 1978
 Peter and the Wolf – album di "Weird Al" Yankovic e Wendy Carlos del 1988
 Pierino e il Lupo, spettacolo musicale con regia e voce recitante di Lucio Dalla del 2005

Pagine correlate 
 Pierino e il lupo (disambigua)